Världsmästerskapet i basket för damer 2018 var den 18:e upplagan av världsmästerskapet i basket för damer. Turneringen hölls på Teneriffa i Spanien mellan den 22 och 30 september 2018. Turneringen vanns av USA efter en seger med 73-56 mot Australien, det var USA:s tredje raka VM-guld och tionde genom tiderna. I bronsmatchen slog hemmalaget Spanien Belgien med 67-60.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor

Externa länkar 
 Officiell hemsida

2018
Internationella baskettävlingar i Spanien
2018 i Spanien
Basketsäsongen 2018/2019